Get Back — многозначный термин.

 «Get Back» — песня британской группы The Beatles.
 «Get Back» — песня американского рэпера Лудакриса.
 «Get Back» — песня американской певицы Деми Ловато.
 «Get Back (ASAP)» — песня румынской певицы Александры Стан.

 «The Beatles: Get Back» — фильм Питера Джексона 2021 года.